Pfarrkirche Mödling steht für folgende Kirchengebäude in Mödling, Niederösterreich:

 Pfarrkirche Mödling-Herz Jesu, römisch-katholische Pfarrkirche
 Pfarrkirche Mödling-St. Othmar, römisch-katholische Pfarrkirche
 Evangelische Pfarrkirche Mödling